Тикарам () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тикарам, Рамон (род. 1967) — британский актёр.
 Тикарам, Танита (род. 1969) — британская поп/фолк-певица и автор песен